Флаг муниципального образования Темрю́кский район Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 30 января 2006 года решением Совета муниципального образования Темрюкский район № 303 и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 2141.

Описание 
«Флаг Темрюкского района представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2 к 3, разделённое на три полосы — две голубых и между ними малиновую, двумя горизонтальными белыми чертами, изогнутыми в виде чешуи, развернутой к малиновой полосе; посередине полотнища расположены жёлтые, с оранжевыми тенями, фигуры: морской якорь и на нём гроздь винограда».

Обоснование символики 
Флаг языком символов и аллегорий указывает на экономические, исторические и природные особенности Темрюкского района.

Темрюкский район занимает большую часть Таманского полуострова. Когда-то здесь, по представлениям древних греков, Европа граничила с Азией, разделяясь Керченским проливом. Сюда море и степь посылало носителей разных культур, вместе с которыми на таманские берега проникало язычество, христианство, иудаизм, мусульманство. Здесь миллионы лет расходились и сходились вода с землей, пока не соединились в редкостном географическом альянсе — лукоморьем двух морей: Чёрного и Азовского. В 1792 году, с выходом «Высочайшей грамоты жалованной Черноморскому казачьему войску 30 июня 1792 г.», началось переселение казаков на кубанские земли, и Тамань понесла через века знамя крестной для кубанских казаков земли, куда они сделали свой первый шаг и где построили первую на Кубани церковь.

Благодаря своему уникальному местоположению Тамань с давних времен была точкой пересечения торговых и экономических путей. И сегодня Темрюкский район — это рыбный край, виноградная нива, держава портов международного значения. На флаге об этом говорит изображение якоря. Якорь — традиционный символ надёжности, спокойствия, твёрдости, удачи.

Темрюкский район имеет колоссальный рыбопродуктивный потенциал. Тамани, расположенной между двумя морями, среди лиманов, каналов и ериков, самой природой велено быть распорядительницей тех съедобных сокровищ, которые нерестуются, обитают и вылавливаются в её водных владениях. Живое серебро — это гордость таманских рыболовов.

Гроздь винограда на флаге Темрюкского района отражает основу местного сельского хозяйства — виноградарство и виноделие. Около 20 тысяч гектаров таманского чернозёма исполосовано километрами виноградных насаждений. Всего 69 столовых и технических сортов винограда, от звучных имен которых — Алиготе, Бианка, Каберне, Молдова, Траминер, Шардоне и др. — рождается таманский эликсир здоровья и долголетия. Переработка винограда происходит на известных винзаводах: «Фанагория», «Южный», «Мирный». Виноград — символ плодородия, изобилия, гостеприимства, щедрости.

Жёлтый цвет (золото) — символ урожая, богатства, стабильности, уважения, интеллекта.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

Голубой цвет (лазурь) — символ чести, благородства, духовности, водных просторов.

Малиновый цвет (пурпур) — символ достоинства, славы, почёта и величия.

Это интересно 
26 июня 2006 года, транспортным грузовым кораблём «Прогресс М-57», флаг Темрюкского района был доставлен на борт Международной космической станции. После возвращения на Землю, 29 сентября 2006 года на корабле «Союз ТМА-8» экипажем МКС-13, флаг был подарен Евгению Алексеевичу Чёрному — уроженцу Темрюкского района — под руководством которого были подготовлены и запущены 25 пилотируемых кораблей «Союз».

Примечания

См. также